Francisco Lopes pode-se referir a:
Francisco José de Almeida Lopes, político português
Francisco Madeira Lopes, político português 
Francisco Lopes Chaves, político brasileiro
Francisco Lopes Chaves, 2.º barão de Santa Branca
Francisco Lopes Pinto, fidalgo luso-brasileiro
Francisco Lopes Santos, nadador luso-angolano
Francisco Lopes da Cruz, diplomata indonésio
Francisco Lopes de Azevedo Velho da Fonseca de Barbosa Pinheiro Pereira e Sá, conde de Azevedo e escritor português
Francisco Lopes de Calheiros e Meneses, fidalgo e político português
Francisco Lopes de Oliveira Araújo, médico brasileiro

Ver também

Desambiguações de antropônimos